

Patronyme 

 Jean Raymond Fayolle (1746-1821), homme politique français ;
 François-Joseph-Marie Fayolle (1774-1852) critique musical français ;
 Joseph-Edmond Fayolle (1815-1885), homme politique français ;
 Marie Émile Fayolle (1852-1928), maréchal de France ;
 Françoise Fayolle  (1865-1925), surnommée la « mère Fillioux », cuisinière française ;
 Julien Fayolle (1867-1935), homme politique français ;
 Alain de Fayolle (1891-1914), officier français ;
 Fernand Fayolle (1904-1997), coureur cycliste français ;
 Maurice Fayolle (1909-1970), militant anarchiste français ;
 Émile Fayolle (1916-1942), pilote de guerre français ;
 Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990), architecte français ;
 Denise Fayolle (1923-1995), patineuse artistique et styliste française ;
 Roger Fayolle (1928-2006), universitaire et critique littéraire français ;
 Jean Fayolle (1937-), athlète français ;
 Gérard Fayolle (1937-), homme politique français ;
 Coralie Fayolle (1960-), compositrice et professeure de musique française ;
 Bertrand Fayolle (1975-), footballeur français ;
 Marion Fayolle (1988-), dessinatrice de presse, illustratrice et autrice française de bande dessinée ;
 Gautier Fayolle (1990-), freestyler français ;
 Marie Fayolle (1990-), tireuse sportive française.

Toponyme 

 Fayolle, ancienne commune du département de la Creuse, à présent réunie à celle de Sannat ; 
 Château de Fayolle, nom de plusieurs châteaux dans le Sud-Ouest de la France ;
 Hôtel de Fayolle, nom de deux hôtels particuliers en Dordogne ; 
 Le col de la Fayolle est un col routier des monts d'Ardèche, dans le Massif central ;

Lien externe